Wade peut désigner :

Patronyme

 Abdoulaye Wade (1926-), un homme politique sénégalais troisième président du Sénégal de 2000 à 2012 ;
 Adama Wade, journaliste mauritanien ;
 Aissa Wade (née en 1967), une mathématicienne sénégalaise ;
 Brian Patrick Wade (1978-), un acteur américain ;
 Christian Wade (né en 1991), un joueur anglais de rugby à XV ;
 Doudou Wade (né en 1932), un homme politique sénégalais ;
 Dwyane Wade (né en 1982), un joueur américain de basket-ball ;
 George Wade, (1673-1748), soldat irlandais ;
 Hugh Mason Wade (1913-1986), un historien et professeur américain ;
 Jason Wade (né en 1980), musicien américain, leader du groupe de rock Lifehouse ;
 Jenaya Wade-Fray (1988-), joueuse britannique de basket-ball ;
 Jenny Wade (née en 1980), actrice américaine ;
 Jeremy Wade (né en 1956), biologiste et présentateur de télévision britannique ;
 Karim Wade (né en 1968), fils d'Abdoulaye Wade, un homme politique sénégalais ;
 Lamine Wade (né en 1943), judoka sénégalais ;
 Nicholas Wade (né en 1942), ancien journaliste scientifique du New York Times.
 Magatte Wade (née en 1976), femme d'affaires sénégalaise ;
 Mansour Sora Wade (né en 1952), cinéaste sénégalais ;
 Matthew Wade (né en 1987), un joueur australien de cricket ;
 Moustapha Wade (1922-2007), un écrivain sénégalais ;
 Rebekah Brooks, née Rebekah Wade (née en 1968), une journaliste britannique ;
 Rick Wade, un musicien américain
 
 Russell Wade (1917-2006), acteur américain ;
 Seydina Insa Wade, auteur-compositeur-interprète sénégalais
 Thomas Francis Wade (1818-1895), diplomate, linguiste et sinologue britannique
 Tyler Wade (1994-), joueur américain de baseball ;
 Virginia Wade (née en 1945), une joueuse britannique de tennis ;
 Viviane Wade (1932-), épouse de Abdoulaye Wade et Première dame du Sénégal ;
  (1892-1987), un joueur puis entraîneur américain de football américain.
 Wayne Wade (?), un chanteur de reggae jamaïcain.

Pseudonyme 

 Brandon Wade (né Lead Wey), un entrepreneur américain en sites de rencontres ;
 Henry Wade (1887-1969), auteur britannique de roman policier.

Toponyme 

 Wade, localité de la Caroline du Nord (États-Unis).
 Wade, localité du Maine (États-Unis).
 Le mont Wade, sommet de la chaîne Transantarctique.

Divers 
 Le Wade-Giles, parfois abrégé en Wade, romanisation du mandarin ;
 Le Wallace Wade Stadium, stade de football américain situé sur le campus de l'Université Duke à Durham (Caroline du Nord) ;
 Roe v. Wade (1973), un des arrêts les plus importants et controversés de la Cour suprême des États-Unis.
 Wade, un héros britannique, marin, dont l'histoire a été intégralement perdue.
 Wade, spécialité du Sri Lanka à base de lentilles.
 WADE, un jeu vidéo d’Optillusion paru au sein de la Triennale Game Collection.

Patronyme sénégalais
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis